O termo Tom Sawyer pode referir-se a:
Tom Sawyer, personagem dos livros de Mark Twain

Filmes
Tom Sawyer (1930), com Jackie Coogan
The Adventures of Tom Sawyer (1938), com Tommy Kelly
Tom Sawyer (1973), com Johnny Whitaker e Jodie Foster
As Aventuras de Tom Sawyer (animação), filme japonês
Tom and Huck, filme de 1995
Tom Sawyer (2000), animação estadunidense 

outros
"Tom Sawyer", uma canção de 1981, da banda canadense de rock Rush

Ver também

Desambiguações de artes